A Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2011 acontece em Toyota e Yokohama no Japão, a partir de 8 de dezembro a 18 de dezembro de 2010. Os 23 jogadores do elenco tiveram que ser inscritos até o dia 28 de novembro, a partir de uma lista provisória de 30 jogadores previamente apresentada. Todos os jogadores foram registrados com números entre 1 e 23. Caso ocorra uma lesão de um dos jogadores da lista final, este jogador pode ser substituído por um jogador da lista provisória não menos de 24 horas antes de primeiro jogo de sua equipe na competição. O  anunciou o seu elenco preliminar no dia 29 de outubro, que foi reduzido para 23 atletas em 28 de novembro. O  inscreveu o seu plantel em 24 de novembro. Já o  inscreveu seus jogadores em 30 de novembro em seu site oficial.

Al-Sadd Sports Club
Treinador:  Jorge Fossati

Auckland City FC
Treinador:  Ramon Tribulietx

 (Capitão)

FC Barcelona
Treinador:  Josep Guardiola

Espérance ST
Treinador:  Nabil Maaloul

C.F. Monterrey
Treinador:  Víctor Manuel Vucetich

Santos FC
Treinador:  Muricy Ramalho

Kashiwa Reysol
Treinador:  Nelsinho Baptista

Ligações externas 
FIFA Club World Cup Japan 2011 Provisional List of Players 
FIFA Club World Cup Japan 2011 Official List of Players 

Elenco